

Cinema 
 Da lontano – film del 2002 diretto da Adriano Valerio

Musica 
Da lontano – album di Eugenio Bennato del 2004
...Da lontano – album di Michel del 2005
Da lontano – singolo di Antonella Ruggiero del 2014
Da lontano – singolo di Alice del 2015